

Cinema 
 Alla conquista di Hollywood (Bottoms Up) – film del 1934 diretto da David Butler
 Guerra fredda e pace calda (Bottoms Up) – film del 1960 diretto da Mario Zampi

Musica 
 Bottoms Up  – singolo di Trey Songz featuring Nicki Minaj del 2010
 Bottoms Up  – singolo dei Nickelback del 2011
 Bottoms Up  – album di Obie Trice del 2011

Televisione 
 Bottoms Up  – film del 2006 diretto da Erik MacArthur